Eszerningken, auch: Eszerninken (1936–1938 Escherningken bzw. Eszerninken) ist der deutsche Name ostpreußischer Orte, die jetzt zur russischen Oblast Kaliningrad gehören:
 Kadymka im Rajon Osjorsk (Eszerningken, 1938–1946 Eschingen, Kreis Darkehmen (Angerapp))
 Krasnaja Dubrawa (Kaliningrad) im Rajon Slawsk (Eszerninken, 1938–1946 Gutfließ, Kreis Labiau)
 Michailowo (Kaliningrad) im Rajon Gussew (Eszerningken, 1938–1946 Neupassau, Kreis Gumbinnen)

Escherningken ist auch ein historischer Name von Kiauschen (1938 bis 1946 Wetterau), Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Lossewo (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland